Charity Challenge 1999 (Liverpool Victoria Charity Challenge 1999) var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan den 25 och 28 februari 1999.

Resultat

Final

Slutspel

Källor
www snooker

Charity Challenge
Snookersäsongen 1998/1999
1999 i Storbritannien